Овиний () e римско име на старата фамилия Овинии от Древен Рим.

Известни с това име:
 Овиний (трибун 313 пр.н.е.), народен трибун 313 пр.н.е.
 Квинт Овиний († 31 пр.н.е.), сенатор
 Луций Овиний Пакациан, баща на Оливия Патерна, съпруга на Луций Клодий Тиней Пупиен Бас (син на Тит Клодий Пупиен Пулхер Максим и Тинея) и майка на Марк Тиней Овиний Каст Пулхер
 Гай Овиний Тертул, управител на провинция Долна Мизия 198-201 г.
 Луций Овиний Рустик Корнелиан, консул 237 г.
 Луций Цезоний Овиний Руфин Манилий Бас, суфектконсул 280 г.; баща на Цезоний Бас и Цезония Манилия, съпруга на Амний Аниций Юлиан (консул 322 г.)
 Овиний Камил, сенатор и римски узурпатор на император Александър Север (222 – 235) и майка му Юлия Мамея и съ-регент
 Овиний Пакациан, римски градски префект 276–277
 Овиний Патерн, римски градски префект, 278 – 281
 Овиний Гай Юлий Аквилий Патерн, проконсул на Азия и градски префект на Рим 281/282?
 Марк Тиней Овиний Каст Пулхер, правнук на император Пупиен
 Овиний Галикан, консул 317 г.

 lex Ovinia, закон от 351 пр.н.е. от Гай Марций Рутил и Публий Валерий Попликола
 lex Ovinia от 339-312 пр.н.е.

Римски фамилии